

Geografia

Turchia
 Altınova – distretto della Turchia

Cipro
 Altınova (Cipro) – Villaggio di Cipro del Nord